Andong se poate referi la:

 Andong, oraș din Coreea de Sud
 Barajul Andong, Coreea de Sud
 Dandong, oraș in Liaoning, China, numit Andong până în 1965
 Provincia Andong, fostă provincie din China
 Andong Duhu Fu, conducere militară în Coreea în Dinastia Tang.
 Andong: un sat (phuong) din estul districtului An Hai, Vietnam.